kényszermozgás (fizika): kényszerfeltétel(ek)nek alávetett tömegpont vagy más fizikai rendszer mozgása
 kényszermozgás (orvostudomány): a hiperkinézia magyar neve